Cu – symbol chemiczny miedzi
 Cu – symbol meteorologiczny cumulusa
 CU – wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 CU – układ sterowania (control unit) w typowym mikroprocesorze
 CU – w slangu internetowym „do zobaczenia” (ang. see you zapisane fonetycznie)
 cu – w ISO 639-1 kod języka staro-cerkiewno-słowiańskiego
 .cu – kubańska domena internetowa

Uniwersytety 
 Uniwersytet w Cambridge
 Uniwersytet Columbia
 Uniwersytet Cornella